Tourbillon (französisch, „Wirbelwind“) steht für:

 eine Vorrichtung zur Stabilisierung der Ganggenauigkeit mechanischer Uhren, siehe Tourbillon
 einen Felshügel und eine gleichnamige Burgruine in Sion (Sitten), Schweiz, siehe Schloss Tourbillon 
 eine Uhrenladen-Marke der Swatch Group, siehe Swatch Group#Unternehmen
 eine japanische Rockband, siehe Luna Sea#Ryuichi

Siehe auch:
 Stade de Tourbillon, Fußballstadion in Sion (Sitten), Schweiz